Тодирешты (; также Тодирешть, Тодорешты) — топоним.

Населенные пункты 
 Тодирешты — село в Новоаненском районе Молдавии.
 Тодирешты — село в Унгенском районе Молдавии.